A 31 107-es számú mellékút egy rövid, öt számjegyű országos közút-szakasz Pest megyében.

Nyomvonala
A 3113-as útból ágazik ki, annak 9,400-as kilométerszelvényénél, Úriterületén, kelet-délkelet felé. Települési neve Rákóczi út, ezen a néven a község központjáig halad. Önkormányzati úttá alakulva ér véget. 

Teljes hossza, az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 1,050 kilométer.

Források
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. június 6.

Jegyzetek

31107